Han Shuli (), artiste, né en 1948.